Die Gauliga Nordmark 1941/42 war die neunte und letzte Spielzeit der Gauliga Nordmark im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der Eimsbütteler TV mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Hamburger SV. Der Eimsbütteler TV qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und schied dort im Achtelfinale aus. Die Gauliga wurde zur kommenden Spielzeiten in die Gauliga Hamburg, die Gauliga Mecklenburg und die Gauliga Schleswig-Holstein aufgeteilt, daher gab es in dieser Spielzeit keine Absteiger. Die drei Gauligen wurden mit Mannschaften aus den Bezirksklassen vervollständigt.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Nordmark 1941/42 bei http://www.claudionicoletti.eu

1941
Fußballsaison 1941/42